Quid oder quid steht für:
 Pfund Sterling in der englischen Umgangssprache
 Quid (Lexikon), ein einbändiges französisches Lexikon
 Gwizd, Ortsteil der Gemeinde Ustronie Morskie in Westpommern, Polen

QUID steht als Abkürzung für:
 Quantitative Ingredients Declaration, eine Regel der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung

Abkürzung